Yorke ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Yorke (* 1951), britische Historikerin
 Billie Yorke (1910–2000), britische Tennisspielerin
 Carl Gabriel Yorke (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 Charles Yorke, 4. Earl of Hardwicke (1799–1873), britischer Politiker (Conservative Party)
 Dwight Yorke (* 1971), Fußballspieler aus Trinidad und Tobago
 Edith Yorke (1867–1934), britische Schauspielerin
 Gerald Joseph Yorke (1901–1983), englischer Schriftsteller

 Jemima Yorke, 2. Marchioness Grey (1723–1797), britische Peeress
 John Yorke (1836–1912), britischer Politiker
 Keon Yorke (* 1979), trinidadischer Fußballschiedsrichter
 Margaret Yorke (1924–2012), britische Schriftstellerin
 Thom Yorke (* 1968), britischer Rockmusiker
 Thomas J. Yorke (1801–1882), US-amerikanischer Politiker

Yorke steht für:

 Yorke, Codenamen eines Prozessors, siehe HP Saturn #Chipsatz und Applikationen
 Yorke Island
 Yorke Peninsula

Siehe auch:

 York (Begriffsklärung)